Ринн:

 Ринн — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Ринн, Ханс (род. 1953) — немецкий саночник, выступавший за сборную ГДР в конце 1960-х — начале 1980-х годов.